Résultats détaillés du double messieurs de l'édition du 2009 du Tournoi de Wimbledon qui se déroule du 22 juin au .

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2009
Tennis en Angleterre en 2009
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2009
Tennis en juillet 2009